

Astronomia 
 T8 – sottoclasse della classificazione stellare

Medicina 
 T8 – altro nome della glicoproteina CD8
 T8 – ottava vertebra toracica
 T8 – ottavo nervo spinale toracico

Altro 
 Sojuz T-8 – missione del programma Sojuz